

Sigle 
 Cyclin-dependent kinase  – Chinasi ciclina dipendente, enzima implicato nel ciclo cellulare
 Chemistry Development Kit  – libreria open source utilizzata in chemioinformatica e bioinformatica

Codici 
 CDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cedar Key Lewis (Stati Uniti)